Жозе́ Ле́йте де Вашконсе́луш (1858—1941, ) — португальский филолог, археолог и этнограф.

Биография 
В 1886 году защитил бакалаврскую диссертацию «A evolução da linguagem: ensaio antropológico» (Эволюция языка: антропологический очерк), а в 1901 году в Париже — докторскую диссертацию по  португальского языка (). Его работа «Португальская антропонимика» () стала одной из первых работ по изучению португальской ономастики. Лейте де Вашконселуш был первым исследователем мирандского языка.

В 1880 году был одним из создателей журнала «Пантеон» (), в 1889 году основал журнал «Лузитана» (), в 1895 — «Португальский археолог» (). Был автором многих публикаций в таких изданиях, как A Mulher, Era Nova, Revista de Estudos Livres, A Imprensa, Branco e Negro, Atlântida, Lusitânia, Ilustração, Feira da Ladra и др.

В 1893 году был инициатором основания этнографического музея в Лиссабоне (современный Национальный археологический музей).

С 1911 года преподавал на факультете словесности в Лиссабонском университете. Одним из главных академических трудов Лейте де Вашконселуша считается трёхтомное издание «Религии Лузитании» (, 1897—1913).

Признание 
Награждён Большим крестом Ордена Народного образования (1930) и Большим крестом Ордена Сантьяго (1937).

Его именем названы улицы в различных городах Португалии и Бразилии.

Филологи Португалии
Филологи XX века
Португалисты
Выпускники университета Порту
Мирандский язык